Condado de Clare puede hacer referencia a:

 Condado de Clare, en la provincia de Munster, Irlanda;
 Condado de Clare, en el estado de Míchigan, Estados Unidos.